У́лица Са́жина () — улица в Подольском районе города Киева, местности Кинь-Грусть, посёлок Шевченко. Пролегает от улицы Сошенко до Ростовской улицы.

Примыкает Пуща-Водицкий переулок.

История 
Возникла в середине XX века под названием 893-я Новая улица, с 1953 года — Батайская улица. Современное название в честь русского художника и графика Михаила Сажина — с 1962 года.

Примечания

Литература 

Улицы Киева